Duc d'Albe ou une de ses variantes peut désigner :
 duc d'Albe de Tormes, un seigneur d'Alba de Tormes, le plus célèbre de ces seigneurs est Ferdinand Alvare de Tolède, gouverneur des Pays-Bas espagnols de 1567 à 1573 ;
 Le Duc d'Albe, un opéra en 4 actes, dont le héros est Ferdinand Alvare de Tolède ;
 duc-d'Albe, terme de glossaire maritime, nommé en souvenir de Ferdinand Alvare de Tolède ;
 Duc-d'Albe, nom d’un rassemblement annuel de catamarans de sport en Méditerranée (son nom vient du massif bétonné le duc d'Albe, vestige d'un appontement d'hydravion sur l'île de Porquerolles.